Artemó (en llatí Artemon, en grec Άρτέμων) va ser un retòric grecoromà que va viure durant el començament del període imperial.

És mencionat diversos cops per Sèneca que va conservar alguns fragments de la seva obra.

Referències 

Oradors romans del segle I aC
Retòrics